Desa Karangpetir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpetir (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,40), Jawa Tengah, 
 Desa Karangpetir (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 109,35), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar